It's My Time – album di Jeanie Tracy del 1995
 It's My Time – album di Bianca Shomburg del 1997
 It's My Time – singolo di Martina McBride del 1997
 It's My Time – album di Tito El Bambino del 2007
 It's My Time – singolo di Jade Ewen del 2009